Abraham Lincoln — presidente dos EUA
 Lincoln, the Man of the People — curta-metragem mudo
 Abraham Lincoln (1930) — filme de D. W. Griffith
 Abraham Lincoln: Vampire Hunter — terror e fantasia de 2012

Desambiguações de cinema